Jonathan Sigalet (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Jonathan est le frère du joueur de hockey professionnel, Jordan Sigalet.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Burnaby Winter Club Bantam A1-T1 || Bamtam ||60 ||21 ||64 ||85 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-	
|2002-2003 || Silverbacks de Salmon Arm || LHCB ||52 ||13 ||39 ||52 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Université d'État de Bowling Green || NCAA ||37 ||3 ||12 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Université d'État de Bowling Green || NCAA ||35 ||3 ||13 ||16 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2006 || Bruins de Providence || LAH ||75 ||9 ||27 ||36 ||59 ||6 ||2 ||1 ||3 ||9
|- 
|2006-2007 || Bruins de Providence || LAH ||50 ||9 ||13 ||22 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Bruins de Boston || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Bruins de Providence || LAH ||74 ||3 ||20 ||23 ||58 ||10 ||0 ||3 ||3 ||12
|-
|2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH ||19 ||5 ||6 ||11 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Crunch de Syracuse || LAH || 69|| 8|| 11|| 19|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH || 67|| 4|| 18|| 22|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HC Lev Poprad || KHL || 49|| 1|| 7|| 8|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Slovan Bratislava || KHL || 45|| 3|| 9|| 12|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 52|| 1|| 9|| 10|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 38|| 0|| 1|| 1|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Luleå HF || SHL || 19 || 3 || 6 || 9 || 18 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2015-2016|| Luleå HF || SHL || 46 || 2 || 12 || 14 || 22 || 11 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2016-2017|| Frölunda HC || SHL || 45 || 3 || 8 || 11 || 43 || 14 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2017-2018|| Frölunda HC || SHL || 51 || 5 || 7 || 12 || 16 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2018-2019|| Frölunda HC || SHL || 45 || 7 || 9 || 16 || 20 || 16 || 1 || 3 || 4 || 33
|-
| 2019-2020|| Brynäs IF|| SHL || 51|| 3|| 10|| 13|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Brynäs IF || SHL || 14|| 1|| 5|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  2020-2021 || Frölunda HC || SHL || 25 || 3 || 2 || 5 || 16 || 7|| 0 || 0 || 0 || 8

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Falcons de Bowling Green
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du Luleå HF
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Brynäs IF
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Vancouver
Étudiant de l'université d'État de Bowling Green